Гиперцикл:
 Гиперцикл — кривая, точки которой находятся на одинаковом ортогональном расстоянии от прямой.
 Гиперцикл — способ объединения самовоспроизводящихся макромолекул в замкнутые автокаталитические химические циклы.